Paříž může být:
 Paříž – hlavní město Francie
 Paříž (Rapšach) – osada, součást obce Rapšach
 Hotel Paříž – hotel v Praze
 Paříž (film, 1929) – americký filmový muzikál z roku 1929, režie Clarence G. Badger
 Paříž (film, 2003) – americký film z roku 2003, režie Ramin Niami
 Paříž (film, Francie, 2008) – francouzský film z roku 2008, režie Cédric Klapisch
 Paříž (film, Velká Británie, 2008) – britský dokumentární film z roku 2008, režie Tim Dunn
 Paříž (německy Paris) – pomístní jméno skupiny domů na pomezí Tuště a sousední obce Rapšach v okrese Jindřichův Hradec severovýchodně od tušťské osady Suchdola nad Lužnicí s obdobně cizokrajným názvem Nový York (německy Newyork)

Podobné názvy
 Paříž, Texas – francouzsko-německo-britský film z roku 1984, režie Wim Wenders
 Paříž, Francie – kanadský film z roku 1993, režie Jerry Ciccoritti
 Paříž 36 – francouzsko-německo-český film z roku 2008, režie Christophe Barratier

Odkazy

Související články 

 Paris (rozcestník)